AV Caesar is een Nederlandse atletiekvereniging in de  gemeente Beek. De club is aangesloten bij de Atletiekunie.

Clubrecords

Mannen

Vrouwen 

		

Caesar
Sport in Beek (Nederland)
Sportvereniging in Noord-Brabant